Desa Taman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,11, long 113,13), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 113,70), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 113,88), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 113,51), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 113,11), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 113,80), 
 Desa Taman (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 

Robotskapade Indonesienförgreningar